Шалыгинский поселковый совет () — входит в состав
Глуховского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр поселкового совета находится в 
пгт Шалыгино
.

Населённые пункты совета 
 
 пгт Шалыгино 
 с. Емадыкино 
 с. Черновское

Примечания